Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 291 dans le monde.

 Route fédérale 291 en Allemagne
 Route 291 au Québec, Canada